Agaete är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Las Palmas och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av Spanien,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Agaete ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger nordväst på ön Gran Canaria i ögruppen Kanarieöarna.

Terrängen runt Agaete är kuperad åt nordost, men åt sydost är den bergig. Havet är nära Agaete åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Agaete. Runt Agaete är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gáldar,  km nordost om Agaete. I omgivningarna runt Agaete  

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Galleri

Källor

Externa länkar

 
Orter i Kanarieöarna